DGO steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Herausgeber der Zeitschrift Osteuropa
 Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde
 Deutsche Gesellschaft für Osteologie
 Deutsche Gesellschaft für Onkologie e. V. (alternativmedizinischer Schwerpunkt)
 Deutsche Gemeindeordnung (1935)
 Deutsche Genbank Obst
 Flughafen Durango (IATA-Code), mexikanischer Flughafen

dgo steht für:
 Dogri (ISO-639-3-Code), Hauptvarietät der Sprache Dogri in Indien

DG.O steht für
 (Inter)National Conference on Digital Government Research

Abkürzung